O Real Hope Football Academy du Cap-Haïtien ou Real Hope Football Academy (em inglês) ou conhecido apenas por Real du Cap, é um clube de futebol do Haiti, localizado em Cap-Haïtien. Fundado em 2014, com apenas três anos de existência, conseguiu sua primeira promoção na divisão de elite do campeonato nacional do país em 2016, jogando a DigicelDigicel Première Division
ano seguinte.

Clubes de futebol do Haiti